Mikhaïl Frunze, líder bolxevic

 Localitats batejades amb el nom de Mikhaïl Frunze:
 Frunze, denominació de Bixkek, la capital del Kirguizistan, entre 1928 i 1991
 Frunze (Nijnegorski), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Frunze (Saki), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Frunze (Sakhà), localitat de la República de Sakhà, a Rússia
 Frunze (Pervomàiskoie), localitat de la República de Crimea, a Rússia